A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 120 kg-os kötöttfogású versenyszámát augusztus 14-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 
 
 

FK120